Termínem nová vlna je označováno několik hnutí v umění: 

film
 Československá nová vlna
 Francouzská nová vlna, nebo také Nouvelle Vague
 Německá nová vlna
 Japonská nová vlna
 Brazilská nová vlna
 Hongská nová vlna
 Britská nová vlna
 Thajská nová vlna
 Rumunská nová vlna

hudba
 Nová vlna (hudba) – hudební hnutí na konci 70. a začátku 80. let 20. století

literatura
 Nová vlna (izraelská literatura) – proud izraelské literatury v 60. a 70. letech 20. století
 Nová vlna (nakladatelství) – české nakladatelství
 Nová vlna (science fiction) – směr britské literatury
 Nowa fala (česky Nová vlna) – polské literární hnutí, někdy nazývané též Generace 68

ostatní
 NewWave (software)

název děl
 Nová vlna (film) – film Jeana-Luca Godarda z roku 1990